Zadoroże – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim
 Zadoroże – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim